Scheiner er et tysk efternavn, der henviser til blandt andre:
 Christoph Scheiner (1575–1650) – tysk astronom
 Julius Scheiner (1858–1913) – tysk astronom

Se også 
 Scheinergrader

Efternavne